Фла́вий () — родовое имя в Древнем Риме. Женская форма — Флавия.

 Династия Флавиев () — династия римских императоров, правившая в I веке (69—96).
 Тит Флавий Веспасиан (старший) (9—79) — римский император в 69—79 годах, основатель династии Флавиев.
 Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император из династии Флавиев, правивший в 79—81 годах.
 Тит Флавий Домициан (51—96) — римский император, правивший в 81—96 годах, последний представитель династии Флавиев.
 Новая (Вторая) династия Флавиев — династия, основанная императором Флавием Валерием Констанцием и правившая в IV веке (324—363).
 Флавий Оптат (? — 337) — государственный деятель Римской империи, консул 334 года.
 Флавий Евтропий — римский историк и политический деятель, консул (387, совместно с Валентинианом II).
 
 Иосиф Флавий (Йосеф бен Матитьяху, ок. 37 — ок. 100) — еврейский военачальник, автор исторических трудов и трактатов.
 Флавий Феодосий (346—395) — римский император.
 Флавий Дионисий — римский политический деятель первой половины IV века.
 Флавий Абинней (IV) — римский солдат IV века, занимавший должность  в Египте.

Другое 
 Операция «Флавий» — операция британских спецслужб по ликвидации трёх членов Временной Ирландской республиканской армии в Гибралтаре.

Древнеримские роды